Okumura kan som auktorsförkortning betyda:

 Teiichi Okumura
 Ken-ichi Okumura

Robotskapade auktorsförkortningar